Italië:
Pisa (stad), een stad in Italië, beroemd door de Toren van Pisa
Pisa (provincie), de Italiaanse provincie waarvan Pisa de hoofdstad is
Republiek Pisa, een historisch land in Italië
AC Pisa 1909, een Italiaanse betaaldvoetbalclub uit de Serie B

Overige:
Pisa (Griekenland), een antieke Griekse stadstaat
Pisa (Polen), een Poolse rivier
Pisa (geslacht) een krabbengeslacht
Pisa (televisieprogramma), een satirisch televisieprogramma uit de jaren tachtig van Henk Spaan en Harry Vermeegen
Pisa (spel), een gezelschapsspel
Pisa (likeur), een notenlikeur
PISA kan verwijzen naar:
PISA (onderwijs) (Programme for International Student Assessment), een onderwijsstudie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling